Frankfort es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Frankfort (condado de Marathon, Wisconsin)
 Frankfort (condado de Pepin, Wisconsin)